Winz steht für:

 Winz (Hattingen), einen Ortsteil von Hattingen und eine ehemalige Gemeinde
 Winz-Baak, einen Stadtbezirk von Hattingen
 den deutschsprachigen Namen der siebenbürgischen Gemeinde Vințu de Jos

Winz ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Winz (1876–1952), Journalist, Verleger und ein wichtiger Repräsentant des Kulturzionismus in Deutschland
 Rainer Winz (* 1950), deutscher Ingenieur und Professor für Prozessdatenverarbeitung und Betriebssysteme
 Victor Winz (1906–?), israelischer Schachspieler

winz ist der Nickname  von Michael Bignet, französischer E-Sportler

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Ruhraue Hattingen Winz liegt im Hattinger Stadtteil Winz-Baak
 Vince
 Vinz
 Wins